Аустралија се први пут појавила на Олимпијским играма 1896. године, то су биле уједно и прве олимпијске игре модерног доба. Од тада Аустралија није пропустила ни једне Летње олимпијске игре. Прве Зимске олимпијске игре на којима је учествовала су биле у Гармиш-Партенкирхену одржане 1936. године. А од 1952. године није пропустила ни једне зимске олимпијске игре.

Национални олимпијски комитет Аустрије (-{Australian Olympic Committee}-) је основан 1895. године и исте године је признат од стране МОКа.

Први спортиста из Аустралије који се такмичио на Олимпијским играма је био Едвин Флек (-{Edwin Flack}-). Он је био уједно и први који је освојио олимпијске медаље за Аустралију и то обе златне. Обе медаље су освојене на Летњим олимпијским играма одржаним 1896. године у Атини, Грчка. Медаље су биле освојене у атлетским дисциплинама трка на 800 m и трка на 1.500 m. Флек је освојио још једну медаљу, бронзану, у тенису, али је она била освојена у мешовитом дублу са Џорџом Стјуартом који се такмичио и био члан олимпијског тима из Уједињеног Краљевства.

На Летњим олимпијским играма 1908. и Летњим олимпијским играма 1912. Аустралија је била удружена са Новим Зеландом и такмичила се под именом Аустралазија.

Аустралија је била два пута домаћин Летњих олимпијских игара 1956. у Мелбурну и 2000. у Сиднеју.

Аустралија је велики број медаља освајала у пливању, спорту који је веома популаран у Аустралији, где су најистакнутији представници били у женској конкуренцији Даун Фрејзер а у мушкој конкуренцији Ијан Торп. Остали олимпијски спортови у којима је Аустралија традиционално јака су:
 
 Хокеј на трави, женска репрезентација Аустралије је између 1988. и 2000. освојила три златне медаље а мушка репрезентација је 2004. освојила такође златну медаљу;
 Бициклизам, нарочито велодромски;
 Веслање;
 Коњички спорт и;
 Једрење.

Аустралија придаје веома пуно значаја олимпијским играма, и држава са своје стране издваја велика новчана средства и тренерску подршку најбољим спортистима и то све иде преко Аустралијског спортског института.

У атлетици Аустралија је средње успешна нација на олимпијским играма. Најпознатији аустралијски спортисти, атлетичари, су Бети Катберт и Кети Фриман.

Прву медаљу на Зимским олимпијским играма Аустралија освојила је 1994. године.

На Зимским олимпијским играма Аустралија је освојила дванаест медаља у слободном скијању, сноубордингу, брзом клизању на кратким стазама и алпском скијању.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ 

 Ван заграде су приказана медаље како их води МОК, а у загради како их води НОК Аустралије.

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста и освајача медаља по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста и освајача медаља по спортовима на ЗОИ 
Стање после ЗОИ 2014.

Разлика у горње две табеле од 100 учесника (64 мушкараца и 37 жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Укупно медаља на ОИ 
После ЛОИ 2016.

Најуспешнији олимпијци Аустралије 
Стање после ЛОИ 2012.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Бил Ројкрофт, 13 година и 75 дана Рим 1960. веслање
 Најстарији учесник: Бил Ројкрофт, 61 година и 129 дана Рим 1976. коњички спорт
 Највише учешћа: Ендру Хој, коњички спорт 7 учешћа (1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012)
 Највише медаља: Ијан Торп, пливање, 9 (5+3+1) и Лизл Џоунс (3+5+1)
 Прва медаља: Едвин Теди Флек , атлетика 1896.
 Прво злато:Едвин Теди Флек, атлетика 1896.
 Најбољи пласман на ЛОИ: 3 1956.
 Најбољи пласман на ЗОИ: 13 2010.

Референце

Спољашње везе 
 Олимпијски комитет Аустралије
 
 
 Аустралија на олимпијским играма сајт sports-reference.com